Фридрих Карл Арнольд Швассман (; 25 марта 1870 — 19 января 1964) — немецкий астроном.

Швассман получил степень доктора наук после учёбы в Гёттингене в 1890 году. В 1897 году в обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль в Хайдельберге и оставался там до своей пенсии в 1934 году.

Совместно с Арно Артуром Вахманом открыл короткопериодические кометы 29P, 31P и 73P.

В честь Карла Швассмана назван астероид (989) Швассмания, открытый в 1922 году.

Литература 
 

Астрономы Германии
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет